Slag bij Mohács (1526), veldslag tussen Hongarije en het Ottomaanse Rijk
 Slag bij Mohács (1687), veldslag tussen de Habsburgse legers en het Ottomaanse Rijk